Frederik Christian Krebs henviser til:

 Frederik Christian Krebse (læge)
 Frederik Christian Krebs (officer)
 Frederik Christian Krebs (professor)